12/12 - Piazza Fontana è un film documentario del 2019 diretto da Matteo Bennati e Maurizio Scarcella che ha per oggetto la strage di Piazza Fontana e le accuse al Circolo Anarchico 22 marzo.

Trama 
Con la strage di Piazza Fontana vengono accusati immediatamente Pietro Valpreda, Giuseppe Pinelli e il Circolo anarchico 22 marzo. Dando inizio al primo caso mediatico dove gli accusati risultano innocenti e al primo processo seguito a livello internazionale in italia. Alcuni invece retrodatano il primo processo mediatico moderno al Caso Montesi (1953) o al caso Bruneri-Canella (1927).

Attraverso la voce dei protagonisti, viene ricostruito la cosiddetta "creazione dei mostri" e le varie fasi del processo che li ha riconosciuti innocenti.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani